2 miejscowości w Polsce: 
 Świerczynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka 
 Świerczynek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin